Болтон има више значења:
 Болтон
 Болтон (Мисисипи)
 Болтон (Северна Каролина)